Wyre Forest steht für:

 Wyre Forest (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Wyre Forest (Waldgebiet), Waldgebiet in England
 Wyre Forest District, britischer Verwaltungsbezirk